11899 Weill – asteroide della fascia principale
 Weill Cornell Medicine – unità di ricerca biomedica e la scuola medica della Cornell University

Persone 

 Berthe Weill – mercante d'arte francese 
 Dave Weill – discobolo statunitense
 Jean Weill – schermidore svizzero
 Kurt Weill – compositore e musicista tedesco naturalizzato statunitense
 Michel David Weill – banchiere francese
 Dave Weill – banchiere francese

Pagine correlate 

 Weil